Smit ist ein niederländischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Smit ist eine Berufsname, der sich auf den Schmied bezieht. Für weitere Informationen siehe auch Schmidt.

Namensträger 
 Alec Smit (* 1999), niederländischer Handballspieler
 André Smit (1916–2001), niederländischer Jazzposaunist
 Anika Smit (* 1986), südafrikanische Leichtathletin
 Arie Jan Haagen-Smit (1900–1977), niederländischer Chemiker
 Arjan Smit (* 1978), niederländischer Speedskater und Eisschnellläufer
 Dennis Smit (* 1981), niederländischer Radrennfahrer
 Dirk Jacobus Smit (* 1951), reformierter Theologe
 Dirk Van Zyl Smit (* 1949), südafrikanischer Rechtswissenschaftler und Kriminologe
 Fop Smit (1777–1866), niederländischer Reeder und Schiffbau-Unternehmer
 Frans Smit (1920–2000), niederländischer Insektenkundler
 Gabriël Smit (1910–1981), niederländischer Dichter und Journalist
 Gaspar Smit († 1819), spanischer Komponist und Organist
 Gretha Smit (* 1976), niederländische Eisschnellläuferin
 Heinrich Smit (* 1990), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Hermanus Smit, niederländischer Uhrmacher
 Holger Smit (* 1956), deutscher Basketballspieler
 Howard Smit (1911–2009), US-amerikanischer Maskenbildner
 Huub Smit (* 1978), niederländischer Schauspieler
 JJ Smit (Johannes Jonathan Smit; * 1995), namibischer Cricketspieler
 Jaap Smit (* 1957), niederländischer Politiker (CDA) und Kommissar des Königs
 Jan Smit (* 1985), niederländischer Sänger
 Janine Smit (* 1991), niederländische Eisschnellläuferin
 Jasper Smit (* 1980), niederländischer Tennisspieler
 Johannes Olav Smit (1883–1972), niederländischer Geistlicher, Oberhirte der katholischen Kirche in Norwegen
 John Smit (* 1978), südafrikanischer Rugbyspieler
 Joke Smit (1933–1981), niederländische Feministin und Politikerin
 Joseph Smit (1836–1929), niederländischer Illustrator
 Jörgen Smit (1916–1991), norwegischer Lehrer und Anthroposoph
 Julia Smit (* 1987), US-amerikanische Schwimmerin
 Kees Smit (* 1940), niederländischer Fußballspieler
 Kevin Smit (* 1991), deutscher Basketballspieler
 Kick Smit (1911–1974), niederländischer Fußballspieler
 Klaas Smit (1930–2008), niederländischer Fußballspieler
 Kodi Smit-McPhee (* 1996), australischer Schauspieler

 Maaike Smit (* 1966), niederländische Rollstuhltennisspielerin
 Milena Smit (* 1996), spanische Schauspielerin
 Neil Smit (* 1960), US-amerikanischer Geschäftsmann
 Nicolaus de Smit (1541–1623), niederländischer Textilfabrikant, Zeugmacher und Kaufmann
 Nimuë Smit (* 1992), holländisches Model
 Peter-Ben Smit (* 1979), niederländischer alt-katholischer Theologe
 Sianoa Smit-McPhee (* 1992), australische Schauspielerin
 Sylvia Smit (* 1986), niederländische Fußballspielerin
 Theo Smit (* 1951), niederländischer Radrennfahrer
 Tim Smit (* 1954), englischer Archäologe, Musikproduzent, Gartenbauer und Geschäftsmann
 Willie Smit (Hürdenläufer) (* 1977), namibischer Hürdenläufer
 Willie Smit (* 1992), südafrikanischer Radrennfahrer
 Yasemin Smit (* 1984), niederländische Wasserballspielerin

Siehe auch 
 Smit Internationale, niederländische Firma für den Schiffswrack-, Berge- und Schleppdienst
 Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit Jr., niederländisches Schiffbauunternehmen, bestand von 1872 bis 1987
 Smidt
 Smid
 Schmidt (Begriffsklärung)

Weblinks 
 Smit bei behindthename.com

Familienname
Niederländischer Personenname
Berufsname